Manavgat – città della Turchia, capoluogo del distretto omonimo
 Manavgat – fiume della Turchia
 Manavgat – distretto della Turchia